Weser-Ems bezeichnet:
 Berufsförderungswerk Weser-Ems zur Rehabilitation
 Gau Weser-Ems, Verwaltungseinheit der NSDAP
 Genossenschaftsverband Weser-Ems, Oldenburg 
 Innungskrankenkasse Weser-Ems
 Regierungsbezirk Weser-Ems, Niedersachsen
 RIS Weser-Ems, Gebietskulisse der Regionalen Innovationsstrategie 
 RWE Westfalen-Weser-Ems, Energieversorger in Nordrhein-Westfalen
 Weser-Ems-Bus Regionalbusunternehmen, Bremen 
 Weser-Ems-Hallen, Veranstaltungs- und Messezentrum 
 Weser-Ems-Kanal, Mittellandkanal
 Weser-Ems-Wasserscheide, geografische Zone
 Wiehengebirgsverband Weser-Ems, Heimatverein